Coleridge (Nebraska), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Hartley Coleridge (1796-1849), Engels schrijver
 Mary Elizabeth Coleridge (1861-1907), Engels schrijver
 Samuel Coleridge-Taylor (1875-1912), Brits componist
 Samuel Taylor Coleridge (1772-1834), Engels dichter